Майдан () — село на Украине, находится в Славянском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1424285702. Население по переписи 2001 года составляет 1019 человек. Почтовый индекс — 84196. Телефонный код — 626.

Географическое положение 
Село Майдан расположено на правом берегу пересыхающей реки Сухой Торец. На противоположном берегу расположено с. Приволье и железнодорожная станция Бантышево (4,5 км). Ниже по течению (6 км) с. Прелестное, центр Прелестненского сельского совета. Через село проходит аввтодорога Славянск − Барвенково − Лозовая- вдоль автодороги, проходящей через Майдан отсутствует освещение, много опасных участков — развилки и мосты. Расстояние до районного центра Славянск по автодороге — 29 км.

Экономика 
Значительное количество местного населения работаетКраматорска (45 км) и Славянска. С 2008 г. на станции Бантышево с. Приволье (5.5 км) реконструирован ХПП и маслобойный цех, открыт цех по производству рафинированого масла и майонеза,создан филиал предприятия «Меридиан», предоставившее рабочие места значительному количеству трудоспособного населения.

История и культура 
Село основано ориентировочно в 1870 году. В 1966 году два смежных села Петровка и Майдан были объединены в одно — Майдан. Прежние названия — Майдан, Петровка, Майдановка.

В старинной части села Петровка существовала немецкая колония ещё сохранилось здание с тех времён, использовавшееся колхозом им 12-летия октябрьской революции в качестве кладовой. Немцы в царское время в России появились при Екатерине 2, поэтому дата основания села относится ко времени правления царицы, примерно 1770 год. Существование колонии подтверждено живыми свидетелями, работавшими у немцев. Немецкая слобода существовала до 30 годов 20-го столетия и была насильственно ликвидирована (по свидетельству очевидцев). Немецкая колония располагалась на месте нынешних сооружений бывшей бригады колхоза в Петровке. В настоящее время на реке Сухой торец сохранилась купальня с названием "Немецкая", куда и сейчас ходят купаться местные жители.

Объекты социальной сферы 
Дом культуры, детский сад.

Достопримечательности 
 Памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.
 Бантышевский бор (район станции Бантышево). Лес, насаженный паном Бантышем на бесплодных засушливых песчаных почвах. Возле леса установлен памятный знак о закладке бора.
 Музей народного быта: экспонаты под открытым небом «селянська хата» (сельский дом) и «млин» (мельница) — на въезде в село Прелестное со стороны села Майдан.

Транспорт и связь 
Ближайшая железнодорожная станция — Бантышево, на станции останавливаются электропоезда направления Славянск — Лозовая. Ближайшая узловая станция — Славянск. Имеется автобусное сообщение с районным центром Славянск, городом Барвенково.

Почтовое отделение и телеграф расположены в с. Прелестное по адресу ул. Гагарина, 1а.

Адрес местного совета 
84161, Донецкая область, Славянский р-н, с. Прелестное, ул. Гагарина, 1, тел. 63-95-46

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Славянского района (Донецкая область)